La  de la Coupe panaméricaine de volley-ball féminin s'est déroulé du 10 au  à Iquitos, Lima et Huacho au Pérou.

Équipes qualifiées

Déroulement de la compétition

Tour préliminaire

Composition des poules

Poule A 

|}

|}

Poule B 

|}

|}

Poule C 

|}

|}

Tour final

Classement 5-12

Classement 7 à 10 

|}

Places 5 à 8

Places 9 à 12

Classement 1-4

Classement final

Distinction individuelle 
 MVP : Nicole Fawcett 
 Meilleure marqueuse : Samantha Bricio 
 Meilleure attaquante : Megan Hodge 
 Meilleure serveuse : Nicole Fawcett 
 Meilleure contreuse : Jaimie Thibeault 
 Meilleure réceptionneuse : Kayla Banwarth 
 Meilleure défenseure : Lucía Gaido 
 Meilleure libéro : Lucía Gaido

Liens internes

Liens externes

2013
Événement sportif international au Pérou
Compétition de volley-ball au Pérou
Coupe panaméricaine de volley-ball féminin
2013 au Pérou
Sport en juin 2013